Wire kan syfta på:

Wire (musikgrupp) – en brittisk rockgrupp som bildades i London 1976
The Wire –  en amerikansk dramaserie

Se även
 Vajer